Longitude of lengtegraad
synchronisch versus diachronisch
Overlangs, in de lengterichting. Gebruikt in de plantkunde.
Longitudinale golf
Longitudinaal onderzoek, studie door herhaalde observaties over een lange periode